Jméno Andrea Doria má více významů.

Osoby 
 Andrea Doria – italský (janovský) admirál

Lodě 
 Andrea Doria (1913) – italská bitevní loď
 SS Andrea Doria – italská osobní loď
 Andrea Doria – třída italských vrtulníkových křižníků
 Andrea Doria (C553) – italský vrtulníkový křižník
 Andrea Doria (D553) – italský torpédoborec

Fotbalové kluby 
 Andrea Doria (fotbalový klub) – bývalý italský klub, jehož následovníkem je UC Sampdoria